Albert Neuberger (1908-1996), chimiste germano-britannique
 Anne Neuberger (1976-), spécialiste américaine de la cybersécurité, conseillère adjointe à la sécurité nationale pour la cybersécurité et les technologies émergentes au sein de l'administration Biden
 David Neuberger (1948-), juge britannique,  entre 2012 et 2017.
 Hermann Neuberger (1919-1992), dirigeant allemand de football. 
 Julia Neuberger (1950-), lord et rabbin britannique. 
 Roy R. Neuberger (1903-2010), financier américain et collectionneur d'art.
Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme juif